Halle-Ingooigem 2017 var den 70. udgave af cykelløbet Halle-Ingooigem. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 21. juni 2017. Løbet blev vundet af franske Arnaud Démare fra .

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger

2017
UCI Europe Tour 2017